Евре́йское кла́дбище в Ёлингене () — одно из сохранившихся еврейских кладбищ на севере немецкой земли Баден-Вюртемберг, расположенное в бывшей деревне Ёлинген, ныне ставшей городским районом города Вальцбахталь. Является охраняемым памятником культуры.

История 
Вначале обряды похорон проводились на еврейском кладбище в Обергромбахе (до 1888). В 1888 году было открыто собственное кладбище, которое расположено поблизости от железнодорожной линии на улице Вёссингер (Wössingen Strasse). Последнее захоронение состоялось в 1936 году.

Площадь 
Площадь еврейского кладбища 12,47 ара (1247 м²). На нём насчитывается 46 могил.

Литература 
 Йоахим Хан и Юрген Крюгер: Синагоги в Баден-Вюртемберге. Том 2. (Joachim Hahn und Jürgen Krüger: Synagogen in Baden-Württemberg). Band 2: Joachim Hahn: Orte und Einrichtungen. Theiss, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8062-1843-5 (Gedenkbuch der Synagogen in Deutschland. Band 4), S. 501−503

Примечания

Источники и ссылки 

 Jüdischer Friedhof Jöhlingen beim Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland
 Jüdischer Friedhof Jöhlingen bei Alemannia Judaica

Ёлинген